Ке́рченское шоссе́ — шоссе в Феодосии, Крым. Фактически: объездная дорога.

История 
Своё название шоссе получило, поскольку оно ведёт в Керчь (по трассе Таврида (А-291): через Батальное, Ерофеево, Луговое, Красногорку, Ленинское, Фонтан и Горностаевку).

Улица «Керченское шоссе» появилась в Феодосии в начале XX века. Когда-то по ней проходило шоссе из Феодосии в Керчь, отсюда и первое название улицы – Керченское шоссе.

 В дальнейшем, шоссе вновь получило своё историческое название.

Почтовый индекс: 298112

Расположение 
Бо́льшую часть свой длины, на протяжении почти 7 километров, шоссе идёт вдоль Феодосийского залива Чёрного моря. Начинается от Симферопольского шоссе и, после пересечения с Набережной улицей (в районе посёлка городского типа Приморский (городской округ Феодосия, Республика Крым)), переходит в Керченскую улицу. Через Керченскую улицу выходит на трассу А-291 («Таврида»), ведущую в Керчь.

К шоссе справа примыкают улицы Гарнаева, Чкалова, Геологическая и Керченский проезд.

Слева примыкает улица Дружбы и проезд к Трассе A-291, а также ряд городских проездов.

Ссылки 
 Керченское шоссе на Яндекс-картах.
 Керченское шоссе на Wikimapia.
 Россия, Крым, Феодосия, Керченское шоссе.
 Керченское шоссе в Феодосии.

Шоссе Крыма
Улицы Феодосии